Schnitzmeier ist der Familienname von:
 Anna-Bianca Schnitzmeier (* 1990), deutsche Radrennfahrerin
 Ralf Schnitzmeier (* 1965), deutscher Fußballfunktionär